Výraz hvězdice má vícero významů:

 hvězdice (Asteroidea), třída ostnokožců
 hvězdicová topologie – způsob propojení počítačové sítě

Související články 
 hvězda (rozcestník)
 hvězdička